Samuel Stratton ist der Name folgender Personen:

* Samuel S. Stratton (1916–1990), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Wesley Stratton (1861–1931), US-amerikanischer Physiker und Hochschulpräsident